Flatscreen ( = ‚flach‘ +  = ‚Bildschirm‘) bezeichnet:
 Kathodenstrahlröhrenbildschirme wie Fernsehgeräte und Computermonitore mit (nahezu) wölbungsfreier Bildfläche
 Flachbildschirm, einen Computermonitor mit geringer Tiefe und zu Bildröhren alternativen Anzeigetechiken
 einen Fernseher mit geringer Tiefe und zu Bildröhren alternativen Anzeigetechiken, siehe Fernsehgerät #Flachbildgeräte